rdza – choroba roślin wywołana przez grzyby z rzędu rdzowców
 rdza – produkt utleniania żelaza i jego stopów
 rdza – rodzaj grzybów
 Rdza – polski film obyczajowy z 1981 roku